Стре́мя:
 Стремя (стремено́) — седельная принадлежность, помогающая всаднику сесть на коня и сохранять равновесие во время езды.
 Стремя — деталь самострела или арбалета в виде петли закреплённой на передней части ложи, предназначенная для удержания оружия ногой при натягивании тетивы.
 Стремя (стремечко) — слуховая косточка, самая маленькая кость в организме человека.
 Стремя — узел в альпинизме.
 Стремя — родовой польский шляхетский герб.

Примечания